Il doppio  del Košice Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Miloslav Mečíř Jr. e Marek Semjan erano i detentori del titolo, ma hanno perso contro Simon Greul e Bastian Knittel 3–6, 4–6.

Simon Greul e Bastian Knittel hanno battuto in finale Facundo Bagnis e Eduardo Schwank 2–6, 6–3, [11–9].

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Franco Ferreiro (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Travis Parrott (primo turno)

 Daniel Muñoz de la Nava /  Jurij Ščukin (ritiro) 
 Javier Martí /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Košice Open 2011